

Залізниця:
 172 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Ужгородської дирекції Львівської залізниці
 172 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці
 172 км — колійний пост Полтавської дирекції Південної залізниці